Vergerio (Vergerius) puede referirse a:

Apellido
Pier Paolo Vergerio el Viejo (1370-1444), humanista, jurista, autor de De Ingenuis Moribus (ca. 1404).
Pier Paolo Vergerio el Joven (1498-1565), diplomático y precursor de la Reforma protestante.
 Attilio Vergerio (1877-1937), matemático. 
 Flavio Vergerio, escritor.
 Luca Vergerio, diseñador.

Topónimo 
 Villa Vergerio, lugar del municipio de Vidor.
 Via Vergerio, calle de Padua junto al Parco Santa Rita.

Notas